Bless ist der Familienname folgender Personen

 Astrid Bless (1944–2009), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Heinrich Bless (* 1962), deutscher Fußballspieler 
 Markus Bless (* 1963), österreichischer Musik- und Medienkünstler
 Noah Bless (* 1968), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Roland Bless (* 1961), deutscher Musiker 

Siehe auch:
 Bless Online
 Bläss
 Pleß (Begriffsklärung)